Казарно́вский (Казарно́вская) — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев. Известные носители:

Казарновский 
 Казарновский, Вениамин Моисеевич (1899—1983) — оператор кинохроники, фотограф, режиссёр и художник-мультипликатор.
 Казарновский, Владимир Вениаминович (1939—1995) — писатель, поэт, сын В. М. Казарновского.
 Казарновский, Григорий Ефимович (1987—1955) — инженер КМК имени И. В. Сталина, лауреат Сталинской премии.
 
 Казарновский, Лев Борисович (род. 1948) — писатель-сатирик, драматург.
 Казарновский, Марк Яковлевич (род. 1933) — писатель, биолог.
 Казарновский, Михаил Вениаминович (1926—1999) — физик-теоретик.
 Казарновский, Мойше (Моше Арам, 1896—1978) — депутат Кнесета.
 Казарновский, Пётр Алексеевич (род. 1969) — российский литературовед, поэт.
 Казарновский, Семен Семенович (1912—?) — советский театральный художник. 
 Казарновский, Сергей Зиновьевич (род. 1954) — педагог, режиссёр, директор и художественный руководитель государственной школы «Класс-Центр».

Казарновская 
 Казарновская, Любовь Юрьевна (род. 1956) — певица.